Zhaozhou peut désigner:

 le Xian de Zhaozhou (Heilongjiang): le district d'une province chinoise;
 Zhaozhou Congshen, un maitre bouddhiste chinois des .